Bedřichov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bedřichov (okres Blansko)
 Bedřichov (okres Jablonec nad Nisou)